Танванхэ́ () — река в китайской провинции Хэйлунцзян, левый приток Сунгари.

География 

Река берёт своё начало на хребте Уилин в районе Уилин городского округа Ичунь, течёт на юг сквозь район Танванхэ, затем на юго-запад и юг, пересекая полтора десятка районов Ичуня, а в самом конце резко поворачивает на восток, и в уезде Танъюань городского округа Цзямусы впадает в Сунгари.

Примечания 

Притоки Сунгари
Реки Хэйлунцзяна